Эдуард Вебер
 Вебер, Эдуард Петрович (род. 1973) — российский футболист и тренер.
 Вебер, Эдуард (1889—1945) — итальянский изобретатель, инженер и бизнесмен. Создатель производственной компании Weber.
  (1806—1871) — немецкий физиолог и анатом.